Montenotte
 ist der ehemalige Namen der ligurischen Gemeinde Cairo Montenotte
 war ein französisches Département, siehe Montenotte (Département)
 ist ein Ortsteil von Cork.